Plusieurs œuvres sont inspirées de la Conversion de Paul :
 La Conversion de saint Paul, une fresque biblique de Michel-Ange (1542-1545) ;
 La Conversion de saint Paul, un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien (1567) ;
 La Conversion de saint Paul, une série de deux tableaux de Caravage (v.1600-1604) ;
 , un tableau de Pierre Paul Rubens (entre 1610 et 1612) ;
 , un tableau de Pierre Paul Rubens (années 1620).

Voir aussi 
 
 , titre de plusieurs œuvres littéraires ou cinématographiques.